Petrovac (v srbské cyrilici Петровац) může označovat:

 Petrovac na Moru – město v Černé Hoře
 Bosanski Petrovac – město v Bosně a Hercegovině
 Petrovac na Mlavi – město v Srbsku
 Bački Petrovac – sídlo v autonomní oblasti Vojvodina v Srbsku
 Petrovac (Kragujevac) – místní část města Kragujevac v Srbsku
 Petrovac (Republika srbská) – opština v Bosně a Hercegovině, skládá se z několika vesnic, které původně byly součástí města Bosanski Petrovac, ale posléze se od něj po vzniku Republiky srbské v roce 1992 oddělily

Podobný název
 Petlovac – opčina v Chorvatsku
 Petrovec – rybník u obce Údrnice